Oymaağaç ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:

 Oymaağaç (Ağaçören), ein Dorf im Bezirk Ağaçören der Provinz Aksaray
 Oymaağaç (Bayramören), ein Dorf im Bezirk Bayramören der Provinz Çankırı
 Oymaağaç (Çorum), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Çorum
 Oymaağaç (Elazığ), ein Dorf im zentralen Bezirk der Provinz Elazığ
 Oymaağaç (Merzifon), ein Dorf im Bezirk Merzifon der Provinz Amasya
 Oymaağaç (Vezirköprü), ein ehemaliges Dorf, heute Mahalle  im Bezirk Vezirköprü der Provinz Samsun